Ra (god) of Re, een Egyptische godheid
 renium, een scheikundig element
 Re, een muzieknoot, onderdeel van een toonladder
 re, het Engelse (oorspronkelijk Latijnse) woord voor "betreffende", "in verband met", in onder meer e-mail en usenet
 RE, de titel van Register EDP-auditors (EDP=Electronic Data Processing), tegenwoordig: IT-audit
 reynoldsgetal, een belangrijk dimensieloos getal uit de stromingsleer
 Giovanni Battista Re, een Italiaans kardinaal van de RK-Kerk

Geografie
 Re (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Verbano-Cusio-Ossola
Île de Ré, een Frans eiland
 in Noorwegen:
 Re (Gloppen), een plaats in de gemeente Gloppen, provincie Vestland
 Re (Vestfold), een gemeente in de provincie Vestfold

RE kan verwijzen naar:
 RE (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 retinol-equivalent, een term in de voedingswetenschappen
 Real Estate (SAP R/3), in SAP R/3
 Regional-Express, een treincategorie in Duitsland en Oostenrijk
 Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel re-